Лоренцо Мамбрини (; 3 июля 1978, Читта-ди-Кастелло, Италия) — итальянский футболист и тренер.

Карьера 
Воспитанник клуба «Пиза». Некоторое время выступал за «Ареццо». Завершил карьеру из-за травмы.

С 2013 года (с перерывом) Мамбрини в качестве тренера работает на Кубе. В 2017 году он возглавил национальную команду этой страны, которую руководил до 2018 года. Также специалист успешно трудился в Панаме.

Достижения 
 Чемпион Панамы (1): Кл. 2015.
 Чемпион Кубы (2): 2017, 2018.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Footballdatabase

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ареццо»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Арабе Унидо»
Тренеры сборной Кубы по футболу